«Танец на воде» () — драматический фильм режиссёров Нила Хименеса и Майкла Стейнберга.

Сюжет 
Молодой писатель сорвался с утеса во время скалолазания. Он сломал шею, выжил, но в результате чего попал парализованным в больницу. Там лежат пациенты разных национальностей и рас. История о том, как человек адаптируется к шумной и разной среде, приходит к пониманию, как следует жить дальше.

В ролях 
 Эрик Штольц — Джоэл Гарсия
 Хелен Хант — Анна
 Уэсли Снайпс — Реймонд Хилл
 Уильям Форсайт — Блосс

Интересные факты 
 Режиссёр, Нил Хименес, сам парализован с 1984 года.

Приём критиков 
Фильм получил положительные отзывы критиков. На Rotten Tomatoes 93 % рецензий являются положительными, средний рейтинг составляет 7,1 из 10.

Награды и номинации

Награды 
 1992 — WorldFest Houston
 Лучшие актёры —  Уильям Форсайт, Эрик Штольц, Уэсли Снайпс
 1992 — Кинофестиваль «Сандэнс»
 Приз зрительских симпатий — Нил Хименес
 Приз Уолдо Солта за сценарий — Нил Хименес
 1993 — Независимый дух
 Лучший сценарий — Нил Хименес
 Лучший дебютный фильм — Нил Хименес, Майкл Стейнберг, Гейл Энн Хёрд, Гай Ридель

Номинации 
 1992 — Кинофестиваль «Сандэнс»
 Большой приз жюри — Нил Хименес, Майкл Стейнберг
 1992 — Кинофестиваль в Довиле
 Приз критиков — Нил Хименес, Майкл Стейнберг
 1992 — Casting Society of America
 Лучший кастинг для драматического фильма — Пэм Диксон
 1993 — Независимый дух
 Лучшая мужская роль второго плана — Уильям Форсайт
 Лучшая мужская роль второго плана — Уэсли Снайпс

Примечания

Ссылки 
 
  

Фильмы-драмы США
Фильмы о писателях
Фильмы — лауреаты кинофестиваля «Сандэнс»